Лонг Крик има више значења:
 Лонг Крик (Илиноис)
 Лонг Крик (Орегон)